Rogivue ist der Familienname von:
 Auguste Rogivue (1812–1869), Schweizer Politiker

La Rogivue steht für:
 La Rogivue, Ort in der Gemeinde Maracon, Kanton Waadt, Schweiz